Sigée est une cité grecque qui aurait été située non loin de l'emplacement de l'ancienne Troie, et sur laquelle fut fondée Alexandrie de Troade.
 Le cap Sigée est un cap de Troade situé près de l'embouchure du Scamandre, non loin de la cité éponyme.
 L’inscription de Sigée est une inscription en grec ancien écrite en boustrophédon.
Louise Sigée (1522—1560), une poétesse et humaniste espagnole du .